Nierivaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Njeärrivärri, kulle, Lappland, Norra Lappland, 
 Nierivaara (kulle i Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar